Yuecun kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yuecun (socken i Kina, lat 34,93, long 113,04), Henan, 
 Yuecun (socken i Kina, lat 34,55, long 113,47), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar